АТП 500 је серија тениских турнира за мушкарце. Раније је била позната као Гран при супер серија и АТП међународна златна серија. То је трећерангирана серија АТП турнира, након четири гренд слем турнира и девет турнира АТП Мастерс 1000 серије. Одговара обичним премијер турнирима за жене. Ова серија укључује 13 турнира. Број 500 означава да победник турнира осваја 500 поена за АТП листу. Турнири имају различит жреб; у појединачној конкуренцији може учествовати 32, 48 или 56 тенисера а у паровима 16 или 24. Најбољи тенисери су обавезни да играју четири турнира АТП 500 серије у сезони, укључујући и један турнир након Отвореног првенства САД.

Турнири

Види још 
 АТП Мастерс 1000
 АТП 250

АТП тениски турнири